Pulgram ist

 der Deutsche Name der tschechischen Gemeinde Bulhary, siehe Bulhary (Tschechien)

Pulgram ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Pulgram (1915–2005), US-amerikanischer Indogermanist, Romanist und Linguist österreichischer Herkunft